El término lobo marino (o lobo de mar) puede referirse a:

Animales 
Como lobo marino se conoce:
 Al lobo marino sudamericano u otario de la Patagonia (Otaria flavescens).
 Hay distintas especies de lobos marinos peleteros, una del género  Arctocephalus y varias del género Arctophoca;
 León marino de California, mencionada en topónimos de California como Punta de los Lobos Marinos en Carmel Highlands.

Cultura
 El lobo de mar, novela de Jack London;
 El lobo de mar, película basada en la anterior;
 Lobos de mar: serie de televisión peruana;
 Lobos marinos, película de 1980 dirigida por Andrew V. McLaglen

Términos
 Lobo de mar, una expresión usada para referirse a un marinero experimentado.

Videojuegos
 Lobos de mar, un videojuego ruso de rol para Windows.